Trout ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Trout (* 1985), US-amerikanischer Boxer
 Bryan Ray Trout, bekannt als Skeet Ulrich (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Trout (1935–2017), US-amerikanischer Unternehmer
 Michael Carver Trout (1810–1873), US-amerikanischer Politiker
 Mike Trout (* 1991), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nelson Wesley Trout (1920–1996), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika
 Walter Trout (* 1951), US-amerikanischer Komponist, Gitarrist und Sänger

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Trout (Idaho)
 Trout (Kentucky)
 Trout (Louisiana)
 Trout (Nebraska)
 Trout (North Carolina)
 Trout (West Virginia)
 Trout Dale (Virginia)
 Trout Lake (Michigan)
 Trout Lake (Ort in Washington)
 Trout River (New York)
 Trout Run (Pennsylvania)
 Trout Springs (New Mexico)
 Trout Valley (Illinois)

Siehe auch:
 Trout Island, Insel vor der Westküste des westantarktischen Grahamlands
 Trout Lake
 Traut